Села:
 Яковенкове — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Яковенкове — Сумська область, Роменський район
 Яковенкове — Харківська область, Балаклійський район